Wendigo – figura della mitologia dei Nativi Americani appartenenti al popolo degli Algonchini
 Wendigo – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Wendigo – film horror del 2001 diretto da Larry Fessenden
 Wendigo – secondo episodio della prima stagione della serie televisiva Supernatural

Pagine correlate 
 Windigo (disambigua)